Појам Туриј може да се односи на:
 Туриј (Велика Грчка),
 Туриј (полуострво),